Mylittopsis är ett släkte av svampar. Mylittopsis ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Mylittopsis